Das Caterpillar Burnie International 2017 war ein Tennisturnier, das vom 30. Januar bis 4. Februar 2017 in Burnie stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 94 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 110 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 82 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Burnie City